Crossing steht für:
Crossing (Sprache), Stilisierung einer Sprache oder eines Dialekts
Crossing (Album)
Siehe auch:
Crossing Lines 
Animal Crossing
The Crossing 
Crossing Over 
Crossing-over
Crossing network
Butcher’s Crossing
Atlantic Crossing 1
Crossing the T